Donald Norcross (né en 1958), homme politique américain.

 
 Norcross, une ville située dans le Minnesota ;
 Norcross, une ville située en Géorgie.

Homonymie de localités aux États-Unis